Mamroth ist der Familienname folgender Personen:

 Fedor Mamroth (1851–1907), deutscher Feuilletonredakteur
 Paul Mamroth (1859–1938), deutscher Manager